

Обзор сезона

Межсезонье 
Реал начал подписывать контракты аж 9 мая 2011 года, подписав контракт на шесть сезонов с клубом Боруссия Дортмунд с турецким атакующим полузащитником Нури Шахином, сумма которого составила €10 млн. Ещё один турецкий полузащитник Хамит Алтинтоп был подписан на четыре сезона на правах бесплатного трансфера из клуба Бавария Мюнхен на 19 мая, но перешёл в клуб только 23 мая 2011 года.

Состав 
По состоянию на 18 июля 2011 года.

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Статистика

Игры и голы 
По состоянию на 5 декабря 2011 года
По матчу Реал Мадрид - Райо Вальекано (6:2)

|}

Бомбардиры 
По состоянию на 5 декабря 2011 года

Общая статистика 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей и Суперкубка Испании и УЕФА.

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Реал Мадрид»

2011/2012
Реал Мадрид